Mile Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Miyang, häradshuvudort, Yunnan, 
 Mile Xian (härad i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar